Сезон Формулы-1 1969 года — 20-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1, проводившийся FIA. Чемпионат прошёл с 1 марта по 19 октября и состоял из 11 этапов.

Общие сведения о регламенте чемпионата

Зачёт пилотов 
Очки зарабатывали первые шесть лучших пилотов гонки, которые получали 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков соответственно. В личном зачёте пилотов учитываются результаты 5 лучших из 6 первых гонок и 4 лучших из оставшихся 5 гонок.

Кубок конструкторов 
Конструкторы получали по 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков в зависимости от результатов гонки. В зачёт шёл только лучший результат. При подсчёте очков учитывались результаты 5 лучших из 6 первых гонок и 4 лучших из оставшихся 5 гонок.

События чемпионата

Обзор чемпионата

Кубок конструкторов

Личный зачёт 

|-
! 1
|  Джеки Стюарт

|align='right'| 63

|-
! 2
|  Жаки Икс

|align='right'| 37

|-
! 3
|  Брюс МакЛарен

|align='right'| 26

|-
! 4
|  Йохен Риндт

|align='right'| 22

|-
! 5
|  Жан-Пьер Бельтуаз

|align='right'| 21

|-
! 6
|  Денни Халм

|align='right'| 20

|-
! 7
|  Грэм Хилл

|align='right'| 19

|-
! 8
|  Пирс Каридж

|align='right'| 16

|-
! 9
|  Йо Зифферт

|align='right'| 15

|-
! 10
|  Джек Брэбем

|align='right'| 14

|-
! 11
|  Джон Сертис

|align='right'| 6

|-
! 12
|  Крис Эймон

|align='right'| 4

|-
! 13
|  Ричард Этвуд

|align='right'| 3

|-
! 14
|  Педро Родригес

|align='right'| 3

|-
! 14
|  Вик Элфорд

|align='right'| 3

|-
! 16
|  Джонни Серво-Гавен

|align='right'| 1

|-
! 16
|  Джеки Оливер

|align='right'| 1

|-
! 16
|  Сильвио Мозер

|align='right'| 1

|-
! -
|  Пит Лавли

|align='right'| 0

|-
! -
|  Сэм Тингл

|align='right'| 0

|-
! -
|  Марио Андретти

|align='right'| 0

|-
! -
|  Эл Пиз

|align='right'| 0

|-
! -
|  Билл Брэк

|align='right'| 0

|-
! -
|  Питер де Клерк

|align='right'| 0

|-
! -
|  Джон Майлз

|align='right'| 0

|-
! -
|  Базил ван Роен

|align='right'| 0

|-
! -
|  Дерек Белл

|align='right'| 0

|-
! -
|  Джордж Итон

|align='right'| 0

|-
! -
|  Йо Бонниер

|align='right'| 0

|-
! -
|  Джон Кордтс

|align='right'| 0

|-
! -
|  Джон Лав

|align='right'| 0

|-
! -
|  Эрнесто Брамбилла

|align='right'| 0

|-

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор чемпионата мира на statsf1.com
 Статистика чемпионата мира на wildsoft.motorsport.com

Сезоны Формулы-1